Argenti ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Argenti (um 1510–1576), italienischer Autor
 Eustratios Argenti (* um 1687; † um 1757), griechischer Theologe, Arzt und Gelehrter
 Felice Argenti (1802–1861), italienischer Aktivist des Risorgimento
 Giovanni Argenti (1561–1626), italienischer Jesuit, Publizist
 John Argenti (* 1926), Unternehmensberater
 Philip Pandely Argenti (1891–1974), griechischer Diplomat und Rechtsanwalt, Genealoge und Historiker